Анта́нас Жмуйдзина́вичюс (, , Сейрияй, Сувалкская губерния, Российская империя — 9 августа 1966, Каунас) — литовский, советский -живописец, . Член-корреспондент АХ СССР (1958). Народный художник СССР (1957).

Биография 

Родился в городке Сейрияй (ныне  Литвы).

В 1890—1894 годах учился в Вейверяйской учительской семинарии, по окончании которой работал учителем в школах Ломжинской губернии Польши (1894—1898). В 1899—1904 годах преподавал в Коммерческом училище и гимназии в Варшаве

Живописи учился в частных школах в Варшаве (Художественная школа Е. А. Золотарёва, 1898—1901, мастерская В. Герсона, (1899—1900)), Парижа (Академия Коларосси, 1905—1906, у Э. Англада Камарасы), Мюнхена (Академия художеств (1907—1909)), Гамбурга (Школа прикладного искусства В. Шютце (1912)). С 1902 года участвовал в выставках.

С 1906 года жил в Вильно (ныне Вильнюс). В 1907 году, вместе с М. К. Чюрлёнисом, П. Калпокасом, П. Римшей, К. Склерюсом, стал одним из организаторов первой выставки литовского искусства и одним из учредителей Литовского художественного общества. Был председателем общества до его запрета и упразднения в 1934 году. В 1914—1918 годах преподавал в Литовской гимназии, Учительской семинарии, на Курсах живописи для взрослых в Вильно.

В 1908—1912 годах и позднее в странах Западной Европы и США писал картины, устраивал свои выставки, читал лекции о литовском искусстве.

В 1918—1920 годах — директор Департамента искусств при временном правительстве рабочих и крестьян Литвы.

В 1919 году обосновался в Каунасе. Преподавал в Художественной школе (1926—1940), Институте прикладного и декоративного искусства (1944—1951, профессор с 1947), Политехническом институте (1953—1957). В 1951—1953 преподавал в Художественном институте Литовской ССР (ныне Вильнюсская художественная академия) в Вильнюсе.

Творчество 
Писал преимущественно пейзажи, пронизанные лиризмом и с долей аллегоричности и идеализацией природы: «Неман перед грозой» (1912), «Воспитанники Немана» (1927), «Две сосны» (1930), «Лес — государству» (1948) (все в Каунасском художественном музее им. М. К. Чюрлёниса); цикл картин «Здесь будет Каунасское море» (1953—1965). Писал также портреты (например, Тадаса Даугирдаса), фигурные композиции, оформлял книги, создавал плакаты.

Входил вместе с Йонасом Басанавичюсом и Тадасом Даугирдасом в комиссию, выработавшую проект литовского флага, одобренный Советом Литвы 19 апреля 1918 года. Наиболее существенные черты проекта лежат в основе нынешнего Государственного флага Литвы. Участвовал также в разработке Государственного герба Литвы.

Общее количество его работ достигает 2000.

Собрал большую коллекцию литовского народного искусства, передал её Каунасскому государственному художественному музею (1961).

Автор книги воспоминаний «Палитра и жизнь» ( (1961), статей по вопросам изобразительного искусства.

Один из организаторов Литовского художественного общества, в 1907—1934 годах — председатель. Член Художественного общества Вильно (1908—1915).

Член-корреспондент Академии художеств СССР (1958).

Депутат Верховного Совета Литовской ССР (1947).

Умер 9 августа 1966 года в Каунасе. Похоронен на Пятрашюнском кладбище.

Семья 
 Правнук — Ромас Жмуйдзинавичюс (род. 1952), современный литовский художник. Народный художник Литвы. В настоящее время живёт и работает в Вильнюсе.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1946)
 Народный художник Литовской ССР (1954)
 Народный художник СССР (1957)
 Орден Трудового Красного Знамени (1954)
 Медали.

Музей чертей 
В доме в Каунасе (постройка 1929 года), в котором жил художник, с 1966 года действует мемориальный музей, часть экспозиции которого составила собранная им коллекция масок и произведений малой пластики, изображающих чертей. Ныне единственный известный «Музей чертей» () располагается в возведённой в 1982 году пристройке к Дому-музею и насчитывает свыше 3000 экспонатов.

Память 
После смерти мастера в его доме, в Каунасе, был открыт музей — Художественный музей А. Жмуйдзинавичюса.

Примечания

Ссылки 
 Lietuvos dailės muziejus: A. Žmuidzinavičius

Преподаватели Вильнюсской художественной академии
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Литвы
Художники-портретисты Литвы
Художники-портретисты СССР
Художники-иллюстраторы Литвы
Художники-иллюстраторы СССР
Плакатисты СССР
Плакатисты Литвы
Художники-педагоги
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Народные художники Литовской ССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР
Похороненные на Пятрашюнском кладбище